Linea K – linea della metropolitana di Kyoto
Linea K – linea della metropolitana di Kōbe
Linea K – linea della metropolitana di Los Angeles
Linea K – linea della metropolitana di New York attiva dal 1932 al 1988
Linea K – linea della metropolitana di Nagoya